Горбах () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Горбах, Альфонс (1898—1972) — австрийский политик, член Австрийской народной партии.
 Горбах, Хуберт (род. 1956) — австрийский политический деятель, член партии Альянс за будущее Австрии.